Labeo peut faire référence à :
 Labeo, un genre de plusieurs espèces de poissons de la famille des Cyprinidae ;
 Labéo, un pôle d’analyses et de recherche implanté en Normandie.